Plusieurs membres de la dynastie capétienne ont été nommés ou surnommés Louis d'Évreux :
 Louis d'Évreux (1276-1319), comte d'Évreux, fils du roi de France Philippe III le Hardi et demi-frère de Philippe IV le Bel, fondateur de la maison d'Évreux
 Louis d'Étampes († 1400), comte d'Étampes, parfois aussi appelé Louis d'Évreux, comte d'Étampes. 

Maison d'Évreux-Navarre